Radanovići est un toponyme qui peut désigner :
Radanovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kiseljak, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Radanovići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Kotor.